PSQ steht für:
 Perceived Stress Questionnaire, ein Stress-Fragebogen
 Philadelphia Seaplane Base, Essington (Pennsylvania), USA (IATA-Code)
 Political Science Quarterly, eine politische Fachzeitschrift in den USA
 Presidential Studies Quarterly, eine politische Fachzeitschrift in den USA

psq steht für:
 Pasi (Sprache), eine der Papuasprachen

Abkürzung